Hinterlangenbach ist ein geographischer Name:

 Hinterlangenbach oder Hinterer Langenbach, Weiler der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Hinterlangenbach (Vöhringen), Zinken im Stadtteil Langenbach, Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hinterlangenbach (Vorderlangenbach), rechter Oberlauf des Langenbachs (zur Breg) beim Weiler Bei der Eck, Stadtteil Langenbach, Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Langenbach